Chattanooga (Oklahoma)
Chattanooga (Tennessee)
Chattanooga Valley, een vallei in de Amerikaanse staat Georgia